Chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano (Albano Sant'Alessandro)
 Chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano (Artogne)
 Chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano (Carnate)
 Chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano (Cerro Maggiore)
 Chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano (Mattie)
 Chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano (Serra Riccò) Chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano (Quinto) Chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano (Trivolzio) Chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano (Vaiano Cremasco)'''